Michiru Castles Football Club é um clube de futebol malauiano com sede no distrito de Blantyre. É o mais antigo do país, tendo sido fundado no ano de 1930 com o nome de Hardware Stars.

De 1997 a 2001 o clube teve o nome ACT Stars por causa do acordo de patrocínio com a empresa Assisting Communities Together, e em 2001 mudaram para o nome atual.

Seu último registro no campeonato nacional foi na temporada 2009–10, pela Arkay Plastics Southern Region Football League, uma das ligas da segunda divisão. O desempenho final do clube é desconhecido.

Títulos 
 Super League: 1977
 Blantyre & District Championship: 1977
 Kamuzu Cup: 1978 e 1995
 Press Cup: 1977

Clubes de futebol do Malawi
Clubes de futebol fundados em 1930